In Germania:
Eching – un comune del circondario di Frisinga in Baviera
Eching – un comune del circondario di Landshut in Baviera
Eching am Ammersee – un comune del circondario di Landsberg am Lech in Baviera